Геннадий Чернушкин:
 Чернушкин, Геннадий Васильевич — лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде 1975 года.
 Чернушкин, Геннадий Викторович (род. 1968) — российский предприниматель, исполняющий обязанности главы города Воронежа.